Furnas (Brazylia)
 Furnas (São Miguel, Azory)